MSU Lossless Video Codec — это видеокодек, разработанный Лабораторией компьютерной графики МГУ имени М. В. Ломоносова.

Основной целью развития проекта является сжатие видео без потери качества при очень высокой степени сжатия.

В 2007 году МГУ имел второй лучший коэффициент сжатия (после YULS) по сравнению со многими другими видеокодеками, которые сжимают видео без потерь. Последняя версия 0.6.0, была выпущена 19 сентября 2005 года.

Примечания

Ссылки 
 Веб-страница проекта MSU Lossless Video Codec

Видеокодеки
Программы, разработка которых прекращена